The Punisher peut désigner :
 The Punisher, plus connu sous le nom du Punisher, un personnage et une série de comics de l’Univers Marvel de la société Marvel Comics.

Série de jeux vidéo basée sur le comic 
 The Punisher, jeu vidéo d'arcade sorti sur CP System [Dash] et Megadrive ;
 The Punisher, jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, Xbox et PC ;
 The Punisher: No Mercy, jeu vidéo sorti sur PlayStation 3.

Série de films également basées sur le comic 
 Punisher, film de 1989 ;
 The Punisher, film de 2004 ;
 Punisher : Zone de guerre (Punisher: War Zone), film de 2008.

Télévision 
 The Punisher, série netflix 2016.

Musique 
 The Punisher, bande originale du film The Punisher de 2004.

Voir aussi 
 Big Punisher, rappeur portoricain.